Důl Bedřich může být:
 Důl Bedřich (Slezská Ostrava) – zaniklý černouhelný důl ve Slezské Ostravě
 Důl Bedřich (Zábřeh nad Odrou) – zaniklý černouhelný důl v Zábřehu